Wheeling Township, du comté de Cook dans l'Illinois.
 Wheeling Township, du comté de Livingston au Missouri.
  dans le comté de Rice au Minnesota.
  dans le comté de Belmont en Ohio.
  dans le comté de Guernsey en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships